Утринна поща може да се отнася за:

 Утринна поща – ежедневник във Варна (1 март 1923 – 20 април 1923)
 Утринна поща – седмичник във Варна (2 октомври 1939 до 31 март 1941)
 Утринна поща – вестник в Пловдив (1 октомври 1934 до 4 февруари 1934)
 Утринна поща – вестник в Хасково (21 юли 1927 до 9 септември 1944)